Irish Football League 1895–96 var den sjette sæson af Irish Football League og dermed også det sjette irske mesterskab i fodbold. Ligaen havde deltagelse af fire hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Alle holdene var fra det nuværende Nordirland, og alle holdene var fra Belfast.

To hold endte turneringen på en delt førsteplads med otte point hver. Derfor måtte der en omkamp til for at finde en mester. Omkampen blev spillet den 11. januar 1896 på Solitude i Belfast, hvor Distillery FC besejrede Cliftonville FC med 2-1. Distillery FC vandt dermed ligaen for første gang.

Resultater

Slutstilling

Kampe

Kilder / eksterne henvisninger 
 IFFHS - Irish Football League 1895/1896    
 RSSSF - Northern Ireland - Final League Tables 1890-1998 
 Irish Football Club Project - Irish Football League - Season 1895/96

Noter 

Sæsoner i Irish Football League
Fodbold i 1895
Fodbold i 1896